

Religiosos 
Santo Estêvão — considerado o primeiro mártir cristão, no século I
Papa Estêvão I — papa martirizado no século III
Estevão II de Constantinopla — patriarca de Constantinopla do século X
Estêvão I da Hungria — primeiro rei húngaro cristão, do século X
Estêvão III da Moldávia —  monarca do Principado da Moldávia e santo ortodoxo

Geografia
Ilha de Santo Estêvão — ilha da Itália
Yeşilköy — bairro de Istambul, Turquia, cujo nome até 1926 era San Stefano ou Ayos Stephanos

Municípios do Brasil 
Santo Estêvão (Bahia)

Freguesias de Portugal 
Santo Estêvão (Alenquer)
Santo Estêvão (Benavente)
Santo Estêvão (Chaves)
Santo Estêvão (Estremoz)
Santo Estêvão (Lisboa)
Santo Estêvão (Sabugal)
Santo Estêvão (Tavira)
Santo Estêvão das Galés — no concelho de Mafra
Santo Estêvão de Barrosas — no concelho de Lousada
Santo Estêvão de Bastuço — no concelho de Barcelos
Santo Estêvão de Briteiros — no concelho de Guimarães
Santo Estêvão do Penso — no concelho de Braga
 

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos